Teeuw, samenstelling van de Nederlandse woorden tijger en leeuw

Personen
 André Teeuw, Nederlands bankier en bestuurder
 J.C. Teeuw, Nederlands architect